Егреш може бити:

 Егреш, насеље у Украјини, познато као Олешник
 Егреш (Требишов), насеље у округу Требишов, Кошички крај, Словачка Република
 Егреш (врх), врх на Малим Карпатима